Сухой Овраг — название населённых пунктов:

Россия 
 Сухой Овраг — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Сухой Овраг — название деревни Кукшенеры (Звениговский район) Звениговского района Республики Марий Эл до 1928 года.
 Сухой Овраг — несуществующая деревня в Оршанском районе Республики Марий Эл.

Украина 
 Сухой Овраг — село в Николаевском районе Одесской области.